Амага

Значения:

 Амага — это внесистемная единица плотности. Как правило, используется для измерения плотности газов.
 Амага — город и муниципалитет в Колумбии.
 Амага — царица сарматов в конце III или начале II века до нашей эры, жена царя Медосака. 
 Амага, Эмиль (1841—1915) — французский физик, член Парижской академии наук, иностранный член Лондонского королевского общества.